Tantalus bezeichnet:

 Tantalus, erster Speicherring zur Produktion von Synchrotronstrahlung am Synchrotron Radiation Center, University of Wisconsin–Madison
 Tantalos, Figur aus der griechischen Mythologie in latinisierter Schreibung
 Tantalus (Flaschenhalter), verschließbarer Flaschenhalter
 (2102) Tantalus, nach der mythologischen Figur benannter Asteroid des Apollo-Typs
 ein Videospiel-Entwicklerstudio von Tantalus Media

Tantalus ist das Cognomen von:
 Lucius Cipius Tantalus, antiker römischer Toreut

Siehe auch:
 Tantalus Bluffs, Felsenkliffs in der Ross Dependency, Antarktika
 Tantalus-Grünmeerkatze (Chlorocebus tantalus), Primatenart aus der Familie der Meerkatzenverwandten (Cercopithecidae)
 Tantalus Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika